Натуральне число 1289
 1289 рік до нашої ери
 1289 рік нашої ери